Torti ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Croci-Torti (1922–2013), Schweizer Radrennfahrer
 Francesco Torti (1658–1741), italienischer Mediziner, Leibarzt von Francesco II. d’Este und Rinaldo d’Este
 Giuseppe Torti (1928–2005), römisch-katholischer Bischof von Lugano
 Mattia Croci-Torti (* 1982), Schweizer Fußballspieler
 Robert Torti (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler
 Rodolfo Torti (* 1947), italienischer Comiczeichner